Jelissejew (russisch Елисеев) ist der Familienname folgender Personen:
 Alexei Stanislawowitsch Jelissejew (* 1934), ehemaliger sowjetischer Kosmonaut

 Konstantin Stepanowitsch Jelissejew (1890–1968), sowjetischer Grafiker
 Matwei Pawlowitsch Jelissejew (* 1993), russischer Biathlet
 Nikita Lwowitsch Jelissejew (* 1959), russischen Literatur- und Filmkritiker, Publizist und Übersetzer
 Nikolai Alexandrowitsch Jelissejew (1897–1966), sowjetischer Geologe
 Sergei Grigorjewitsch Jelissejew (1889–1975), sowjetischer Orientalist, siehe Serge Elisseeff
 Witali Michailowitsch Jelissejew (* 1950), sowjetischer Ruderer

Jelissejew bezeichnet zudem:
 Feinkostladen Jelissejew (Moskau)
 Feinkostladen Jelissejew (Sankt Petersburg)

Siehe auch:
 Yeliseyev Rocks, Felsvorsprünge im Königin-Maud-Land, Antarktika